

Patronyme 

 François Marie Bruno d'Agay (1722-1805), haut fonctionnaire français ;
 Denes Agay (1911-2007), compositeur américain ;
 Frédéric d'Agay (1955-), historien et éditeur français.

Toponyme 

 Agay, lieu-dit français du Var ;
 Agay, cours d'eau français de la région PACA ;
 Phare d'Agay, phare français du Var ;
 Rastel d'Agay, sommet du massif de l'Esterel.

Voir aussi